Василий Верши́нин: 
 Вершинин, Василий Григорьевич (1912—1995) — Герой Социалистического Труда.
 Вершинин, Василий Михайлович (1874—1946) — издатель газеты, депутат Государственной думы IV созыва от Томской губернии.